2544 Gubarev – asteroide della fascia principale

Persone 

 Aleksej Aleksandrovič Gubarev – cosmonauta sovietico
 Pavel Gubarev – presidente della Repubblica Popolare di Donetsk 
 Sergej Gubarev – pallanuotista kazako
 Vladimir Gubarev – giornalista e scrittore bielorusso